Саекі — місцевість в Японії.
 Район Саекі
 Рід Саекі